Storsundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storsundet (vid Horslök, Lovisa), Nyland, 
 Storsundet (vid Valkom, Lovisa), Nyland,

Se även
Storsund

Robotskapade Finlandförgreningar